Татимото — японская фамилия. Известные носители:
 Татимото, Мэгуми — японская дзюдоистка.
 Татимото, Харука — японская дзюдоистка, чемпион летних Олимпийских игр в средней весовой категории.